Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1933/34 werd beslist via de kampioenscompetitie met Ajax voor de vijfde maal als landskampioen.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Velocitas, van de Oostelijke Heracles, Willem II van Zuid, en Ajax en KFC van respectievelijk West I en West II. Aan het eind van het seizoen eindigden drie clubs met tien punten bovenaan en zodoende moest er via een play off bepaald worden wie kampioen werd. Op basis van doelsaldo won Ajax de titel.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Beslissende Play off

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West I

2Naar West II

Eerste Klasse West II

1Naar West I

Zie ook 
 Tweede klasse 1933/34 (voetbal Nederland)

 1933/34
Competitievoetbal 1933/34